Ель-Пасо (округ, Колорадо)
Ель-Пасо (округ, Техас)